Высочи́новка (; с 1952 по 2016 гг. Пролета́рское) — село, Чемужовский сельский совет, Змиёвский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321786505. Население по переписи 2001 года составляет 584 (275/309 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Высочиновка находится на правом берегу реки Мжа в месте впадения в неё реки Ольшанка (правый берег); 
выше по течению и на противоположном берегу реки Ольшанка расположено село Водяховка, 
ниже по течению Мжи на расстоянии трёх км — город Змиёв, 
на противоположном берегу Мжи — село Чемужовка.

Через село проходит автомобильная дорога .
К селу примыкает лесной массив (сосна), в котором располагается больница.

История 
 Согласно данным археологии, первые поселения возникли здесь ещё во времена неолита. Неподалёку от села, на правом берегу Мжи, было найдено многослойное поселение, относящееся к эпохе неолита, а также к катакомбной, срубной, бондарихинской и черняховской археологической культуре. По своей типологии археологические находки неолита относятся к культуре ямочно-гребенчатой керамики.
 В «Описании Харьковского наместничества конца XVIII века» перечислены владетельские земли Балаклейского комиссариата. Среди названий приведенных сёл есть и Высочиновка, принадлежавшая коллежскому асессору Ковалевскому и подпрапорному Высочину. Именно по этому у села и возникла такое название — Высочиновка. Дата основания - 1704 год.
 Андрей Фёдорович Ковалевский (1840—1901) в своём Высочиновском имении основал мужскую монашескую обитель. В 1886 году постановлением Священного Синода на основе обители создан мужской Высочиновский Казанский монастырь.
 После административно-территориальной реформы 1836 года село Высочиновка относилось к Змиевскому уезду Харьковской губернии.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Пролетарском были 117 дворов, православная церковь, кирпичный завод и сельсовет.
 1952 — село официально переименовано в село Пролетарское в честь рабочего класса (пролетариата).
 2016 — возвращено историческое название Высочиновка.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа І-ІІ ст.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Религия 
 Свято-Архангело-Михайловский храм.
 Высочиновская икона Божией матери.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Змиёвского района